Williamsport peut désigner plusieurs villes américaines :

 Williamsport (Indiana)
 Williamsport (Maryland)
 Williamsport (Ohio)
 Williamsport (Pennsylvanie)